

Lompret (Belgio), frazione del Comune di Chimay

Lompret (Nord), Comune nella regione dell'Alta Francia